Johann Zürcher ist der Name folgender Personen:

* Johann Zürcher (Ingenieur) (1831–1892), Schweizer Ingenieur und Politiker
 Johann Zürcher (Komponist) (1908–1974), Schweizer Jurist, Musiker und Komponist
 Johann Baptist Zürcher (1815–1897), Schweizer Politiker und Richter 
 Johann Melchior Zürcher-Deschwanden (1821–1902), Schweizer Arzt und Missionar